José Fernández Sánchez (Sada, 1928), futbolista espanyol de la dècada de 1950 
 José Fernández Torres (Almeria, 1958), guitarrista 
 José Fernández de Velasco y Sforza (Madrid, 1910 – 1986), aristòcrata i historiador espanyol
 José Fernández de Villa-Abrille Calivara (Madrid, 1878 - 1946), general espanyol 
 José Antonio Fernández, diversos personatges
 José Antonio Fernández Vega (Llanes, 1891 - Màlaga, 1942), metge i polític asturià, Governador Civil de la província de Màlaga 
 José Baldomero Fernández Calviño (Narón, província de la Corunya, 1936), sociòleg i senador gallec 
 José Carlos Fernández Vázquez (Minas de Riotinto, 1987), futbolista andalús que ocupa la posició de migcampista 
 José Ignacio Fernández Iglesias (Madrid, 1990), futbolista madrileny format al Real Madrid CF
 José Ignacio Fernández Palacios (Foz, 1967), futbolista gallec que jugava de defensa
 José Jaime Fernández Campello, empresari i polític valencià, diputat en la primera legislatura de les Corts Valencianes 
 José Luis Fernández, diversos personatges
 José Luis Fernández (escultor) (Oviedo, 1943), escultor espanyol d'estil escultòric evolutiu 
 José Luís Fernández García (Portugalete, 1954), Gran Mestre d'escacs basc 
 José Luis Fernández Manzanedo (Burgos, 1956), porter de futbol 
 José Luis Fernández Martínez (Chiclana de la Frontera, 1966), futbolista andalús que ocupava la posició de defensa
 José Luis Fernández Prieto (Bilbao, 1963), futbolista basc que ocupava la posició de defensa 
 José M. Fernández de Velasco (? - Reus, 1940), alcalde de Reus i gerent d'una important casa de vins de Reus 
 José María Fernández-Ladreda y Menéndez-Valdés (Oviedo, 1885 - Bobes, Siero, 1954), militar i comte consort de San Pedro
 José María Fernández de la Hoz Gómez (Madrid, 1812 - 1887), jurista i ministre espanyol
 José María Fernández del Río
 José Miguel Fernández Cabrera (Santa Cruz de Tenerife, 1965), futbolista canari que ocupava la posició de migcampista
 José Ramón Fernández y Martínez